Альгірдас Шемета (* 1962) — бізнес-омбудсмен в Україні з грудня 2014 року. Литовський і європейський політик, двічі міністр фінансів Литви.
 Шемета Олександр Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Шемет

Примітки